Président de la Yougoslavie peut désigner :
le Président de la république fédérale socialiste de Yougoslavie, voir Président de la république fédérale socialiste de Yougoslavie.
le Président de la République fédérale de Yougoslavie, voir Président de la République fédérale de Yougoslavie.

Voir aussi
Président de Serbie-et-Monténégro